Кривичский сельсовет () — административная единица на территории Мядельского района Минской области Белоруссии. Административный центр — городской посёлок Кривичи. Население на 1 января 2020 года — 1901 человек.

История 
Создан 12 октября 1940 года в составе Кривичского района Вилейской области БССР. Центр — деревня Кривичи. С 20 сентября 1944 года в составе Молодечненской области.

28 июня 1958 года сельсовет преобразован в Кривичский поселковый совет. С 20 января 1960 года в составе Минской области. С 25 декабря 1962 года в Мядельском районе. 8 июня 1963 года в состав поссовета вошла территория упразднённого Сивцевского сельсовета.

30 октября 2009 года поссовет реорганизован в сельсовет, включив территорию упразднённого Пузырёвского сельсовета.

Состав 
Кривичский сельсовет включает 26 населённых пунктов:

 Боровики — деревня
 Василевщина — деревня
 Воробьи — деревня
 Грибки — деревня
 Денисово — деревня
 Дубоносы — деревня
 Задубенье — деревня
 Залесье — деревня
 Зауголье — деревня
 Капустичи — деревня
 Коренишецы — деревня
 Кривичи — городской посёлок
 Куликово — деревня
 Мостовики — деревня
 Неверы — деревня
 Новосёлки — деревня
 Парубки — деревня
 Плашино — деревня
 Поповка — деревня
 Прудники — деревня
 Пузыри — агрогородок
 Ракути — деревня
 Русачки — деревня
 Слободка — деревня
 Уздриголовичи — деревня
 Филипки — деревня

Население 
Согласно переписи 2009 года на территории сельсовета проживало 559 человек, среди которых 97,1 % — белорусы, 1,6 % — русские.

Производственная сфера 
 ЧТУП «Кривичское РТП»
 ДПЦ «Сэрвач» ГПУ "НП «Нарочанский»
 Кривичское лесничество ГПУ "НП «Нарочанский»
 Кривичский участок Мядельского РПУП «Мядельское ЖКХ»
 Кривичский участок Мядельского РЭС
 Кривичский участок Мядельского районного узла электросвязи
 ПАСП № 14 г. п. Кривичи
 Кривичский участок Мядельского ДРСУ-133
 Кривичская участковая ветлечебница
 ОАО «Прудники-Агро»
 ОСП «Узлянка» ТУП «Минский Комаровский рынок»
 Кривичский участок водоканал РПУП «Мядельское ЖКХ»
 Производственная база ОАО «Мядельагросервис» д. Парубки.

Социально-культурная сфера 
 Учреждения образования:
 ГУО «Кривичский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа»
 Кривичское государственное специальное профессионально-техническое училище № 3 закрытого типа
 ГУО «Пузыревский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа»
 Учреждения культуры:
 ГпДК г.п. Кривичи
 Взрослая библиотека г.п. Кривичи
 Детская библиотека г.п. Кривичи
 Детская музыкальная школа г.п. Кривичи
 Центр народных ремесел г.п. Кривичи
 СДК аг. Пузыри
 Сельская библиотека аг. Пузыри
 Учреждения здравоохранения:
 Участковая больница г. п. Кривичи
 Фельдшерско-акушерские пункты аг. Пузыри, д. Воробьи

Примечания

Ссылки 
 Мядельский райисполком

Сельсоветы Мядельского района